GTI est une sigle qui peut signifier :

sciences et techniques
 garantie de temps d'intervention, une garantie certifiant que l'intervention aura commencé dans le délai défini par cette dernière ;
 , une organisation de Recherche et développement dans le secteur du gaz naturel ;
 génie des technologies de l'information ;
 Gires-Tournois interferometer (en français, interféromètre de Gires-Tournois), un résonateur optique pour introduire de la dispersion chromatique ;
 grands travaux inutiles ;

autres
 Grand Tourisme Injection (en italien  ; en anglais, ), un terme utilisée dans les noms de certains modèles de voitures Grand Tourisme, tels que la Volkswagen Golf et Peugeot 205 ;
 Groupe tactique d'intervention, le nom des unités spéciales policières du SPVM, du Sûreté du Québec et de la GRC, semblables au GIGN ;
 Gangstar Toons Industry, un groupe et un label de techno hardcore français ;